Я остаюсь

 Я остаюсь — альбом российской рок-группы «Чёрный обелиск»
 Я остаюсь — российский художественный фильм 2007 года, дебютная режиссерская работа Карена Оганесяна
 Я остаюсь! — французский художественный фильм 2003 года.